Лаборес Нуевас има више значења:

 Лаборес Нуевас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лаборес Нуевас (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лаборес Нуевас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику